Občina Šmartno je lahko:

 Občina Šmartno pri Litiji
 Občina Šmartno ob Paki